Miejscowości w Polsce:
 Natać Mała
 Natać Wielka
jezioro Natać